

Мейпл-Веллі — місто, штат Вашингтон
 Мейпл-Веллі — місто, штат Вісконсин